A Copa Davis de 2002, foi a 91ª edição da principal competição do tênis masculino. No grupo mundial, 16 equipes disputaram a competição, que começou dia 8 de fevereiro e terminou dia 1 de dezembro de 2002. No total, 130 times participaram do torneio.

Grupo Mundial

Jogos

Final

Campeão

Grupos regionais

Repescagem

As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 20 e 22 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I.

Zona das Américas

Grupo I

 
 
 
 
 
 

Grupo II

 
 
 
 
  
 
 
 

Grupo III

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo IV

 
 
 
 
 
 

|}

Zona da Ásia/Oceania

Grupo I

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo IV
 
 
 
 
 
 
 
 

|}

Zona da Europa/África

Grupo I
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Grupo II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Grupo III

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Grupo IV
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|}

Ligações Externas

 Site Oficial

2002
2002 no desporto